"We Wish You a Merry Christmas" — популярна світська англійська колядка XVI ст. З'явилась у Південно-Західній Англії. Одна з небагатьох традиційних колядок, в якій згадується святкування Нового року. Походження різдвяного гімну лежить в англійській традиції роздавати на Святвечір колядникам солодощі, зокрема згаданий у колядці інжирний пудинг (figgy pudding).

Текст
 
We wish you a merry Christmas;
We wish you a merry Christmas;
We wish you a merry Christmas  
and a happy New Year!

 Приспів: Good tidings we bring
to you and your kin (або «wherever you are»)
We wish you a merry Christmas (або «Good tidings for Christmas»)
and a happy New Year!

Now, bring us some figgy pudding; 
now, bring us some figgy pudding;
Now, bring us some figgy pudding
and bring some out here!

 Приспів: 

For we all like figgy pudding;
for we all like figgy pudding;
For we all like figgy pudding: 
so bring some out here!

 Приспів: 

And we won't go until we've got some; 
We won't go until we've got some;
And we won't go until we've got some; 
so bring some out here!

Див. також 
 Список іноземних колядок

Примітки 

Різдвяні пісні